USS New Mexico — название двух кораблей ВМС США. Дано в честь штата Нью-Мексико.

 USS New Mexico (BB-40) — линейный корабль одноимённого типа. На службе с 1918 по 1947 год.
 USS New Mexico (SSN-779) — атомная подводная лодка типа «Вирджиния». В строю с 2010 года.